De Rally van Sardinië 2013, formeel 10º Rally d'Italia Sardegna, was de 10e editie van de Rally van Sardinië en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 513e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Olbia.

Verslag 
Sébastien Ogier herpakte zich en schreef na twee rally's droogte de overwinning weer op zijn naam nadat hij van start tot finish de leiding in de wedstrijd in handen had. Niemand vormde eigenlijk een bedreiging voor Ogier gedurende de rally en het was alleen teamgenoot Jari-Matti Latvala die in tempo kon volgen, maar echter door een lekke band al op de eerste klassementsproef een inhaalwedstrijd reed, die hem nog wel tot een derde plaats zou brengen. De twee Volkswagens werden gescheiden door Thierry Neuville op plaats twee, die zich hiermee inmiddels profileerde tot kopman binnen het M-Sport team.

Programma

Resultaten

Statistieken

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 22,25 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Sar
Rally van Sardinië
Olbia